Аль-Мутаваккіль аль-Мутаххар бін Мухаммед (; 1398–1474) – імам Зейдитської держави в Ємені.

Джерела 
 Lein O. Schuman, Political History of the Yemen at the Beginning of the 16th Century. Groningen 1960, стор. 52-53

Імами Ємену
Рассіди